Le patronyme Goffin, Goffins, Goffint, Goffijn, Goffyn, Goffings, Goffinghs, Goffing, Goffinge est une forme adoucie du prénom germanique Govaard ou Godfried. Plus basiquement, il est un diminutif du prénom Godefroid ou Godefroy. 

Ce patronyme semble provenir de Wallonie (région de Liège) bien que des porteurs de ce nom se soient établis en Flandre (Tienen, Hoegaarden), aux Pays-Bas (Limburg) et dans le Nord de la France. On retrouve également des Goffin ou Gofin en Russie, Pologne et Ukraine, il ne s'agit pas de la même branche familiale mais d'une famille juive ashkénaze.

 Arnold Goffin (1863-1934), historien de l'art belge ;
 David Goffin (né en 1990), joueur de tennis belge ;
Edouard Goffin (1796-1858), industriel (Forges de Clabecq)
 Gerry Goffin (1939-2014), parolier américain ;
 Hubert Goffin (1771-1821), héros belge ;
Joel Goffin (1981), compositeur américain ;
 Michel Goffin (né en 1961), coureur cycliste belge ;
 Philippe Goffin (né en  1953), animateur de télévision ;
 Philippe Goffin (né en  1967), personnalité politique ;
 Robert Goffin (1898-1984), écrivain et poète belge ;
 Sofie Goffin (née en 1979), nageuse belge ;

Héraldique

Notes et références

Autres 
 Le cacatoès de Goffin est un perroquet.
 (1722) Goffin est un astéroïde.

Patronyme belge